Нараянгандж:

 Нараянгандж — город в Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Нараянгандж — округ на востоке Бангладеш, в области Дакка.
 Нараянгандж-Садар — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Нараянгандж.